Марья́нник гребе́нчатый или петушок () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Растение 8—15(50) см высотой, опушённое редкими, короткими, белыми щетинистыми волосками, большей частью прижатыми вниз.

Стебель тупо-четырёхгранный, прямой, простой или в верхней части ветвистый; ветви 9—18 см длиной, большей частью отклонённые и цветоносные.

Листья ланцетные или линейные, нижние 3—4 см длиной, 0,3—1,2 см шириной, цельнокрайные, в основании суженные в черешок 1 мм длиной; верхние 4,5—8 см длиной, (0,3)0,8—1,2 см шириной, сидячие, в основании большей частью копьевидные или неправильно неравномерно зубчатые, все с обеих сторон и по краю коротко прижато беловолосистые. Цветки на цветоножках 0,7—1 мм длиной, обращённые в разные стороны, в колосовидных, четырёхгранных, густых, 1—5 см длиной и 1,3—2 см шириной соцветиях. Прицветники жёлто-зелёные, светло-пурпуровые или малиново-красные, сближенные и расположенные черепитчато, округло-сердцевидные или округло-почковидные, 0,6—1,2 см длиной, 0,8—1,5 см шириной, вдоль сложенные, с поднятыми, неравномерно гребенчатыми, острозубчатыми и реснитчатыми краями, в верхней части суженые, у нижних прицветников в ланцетно-линейную, вниз загнутую, цельнокрайную, заострённую верхушку 3 см длиной, покрытые одногоклеточными, вверх наклонёнными волосками, верхние с верхушкой 0,5—1 см длиной, большей частью загнутой кверху. Чашечка 4,5—8 мм длиной, на ¼ короче прицветника, с голой трубкой 2,5—4 мм длиной, по рёбрам длинно реснитчатой и с ланцетными, острыми неравными зубцами, два верхних 2,5—4 мм длиной, 1,5 мм шириной, в два раза длиннее нижних, серповидно отвороченные, все по краю с редкими, длинными, двуклеточными, острыми волосками. Венчик желтовато-белый, 1,3—1,5 см длиной, с нижней слабо отклонённой, ярко-жёлтой губой или пурпуровый с жёлтой внутри нижней губой, или малиново-красный с ярко-жёлтой с тремя пурпурово-фиолетовыми жилками нижней губой. Тычинки с пыльниками 2,5 мм длиной, с заострёнными, почти равными придатками. Завязь яйцевидная, голая, 2 мм длиной, 1,5 мм шириной. Столбик голый, в 6 раз длиннее завязи, вверху загнутый.

Коробочка полушаровидная или продолговато-яйцевидная, 0,8—1 см длиной, 0,5—0,7 см шириной, в два раза длиннее чашечки, дугообразно изогнутая, заострённая, голая, вскрывается с одной передней стороны, створки острые, по краю с треугольными маленькими волосками. Семена продолговатые, 4 мм длиной, 1,5 мм шириной, тёмно-коричневые. Цветёт с июня по сентябрь.

Вид описан из Северной Европы.

Распространение 
Встречается в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, западном Средиземноморье, на Балканах и в Малой Азии; на территории бывшего СССР: в Предкавказье, в Молдавии, на Украине, в Прибалтике, в Западной и Восточной Сибири (на Енисее)и в Арало-Каспийском районе.

Растёт в лиственных, редко сосновых лесах и в болотистом мелколесье, по опушкам и на полянах, на пойменных, лесных, болотистых и солончаковых лугах; на солонцах в злаково-разнотравных и разнотравно-ковыльных степях.

Примечания

Литература 
 
 

Заразиховые
Флора Евразии